El término Nipponia, se refiere a:

 la especie animal ibis crestado japonés (Nipponia nippon);
 la revista cultural y turística japonesa multilingüe Nipponia.